

Codici 
 RJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rajahmundry (India)

Musica
 The Red Jumpsuit Apparatus – gruppo musicale statunitense formatosi nel 2003

Altro
 Royal Jordanian Airlines – compagnia aerea giordana